Nós - em inglês, we
Ou ainda:
We (kana)
Pro Evolution Soccer - jogo eletrônico conhecido no Japão como "Winning Eleven", WE

Desambiguações de siglas